Tratado de Sahagún puede referirse a dos tratados

 Tratado de Sahagún (1158) firmado entre Fernando II de León y su hermano Sancho III de Castilla el 23 de junio de 1158
 Tratado de Sahagún (1170) firmado en Sahagún el 4 de junio 1170 entre Alfonso VIII de Castilla y Alfonso II de Aragón